Аби́лов — тюркская фамилия. Женская форма — Аби́лова.

Известные носители 
 Абилов, Абуталиб Абилович (1920—2012) — основатель и первый ректор Дагестанского государственного университета.
 Абилов, Анатолий Абилович (1915—2005) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Абилов, Атахан Вели оглы (род. 1965) — общественный деятель.
 Абилов, Булат Мукишевич (род. 1957) — казахстанский бизнесмен.
 Абилов, Гельдымурад Язмухаммедович — туркменский государственный деятель.
 Абилов, Елубай Джакаевич (род. 1962) — туркменский и казахский политический деятель.
 Абилов, Жарылкасын Абдуахитович (род. 1948) — учёный.
 Абилов, Ибрагим Магеррам оглы (1882—1923) — первый и последний дипломатический представитель Азербайджанской ССР в Османской империи.
 Абилов, Исмаил (род. 1951) — болгарский борец вольного стиля.
 Абилов, Кахин Мирзали оглы (1968—2020) — общественный деятель.
 Абилов, Махмуд Абдул-Рзаевич (1898—1972) — генерал-майор.
 Абилов, Мураднияз Язмухаммедович (род. 1967) — туркменский государственный деятель.
 Абилов, Шерхан Абдиевич (род. 1958) — актёр.

Абилова 
 Абилова, Дурна Багыш кызы (1916—1991) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Абилова, Фируза Абуталибовна (род. 1949) — дагестанский литературовед.